Сарандинаки — фамилия:

 
 Сарандинаки, Владимир Иванович (1873—1933) —  полковник русской императорской армии, Георгиевский кавалер (3 апреля 1917); генерал РККА, инспектор кавалерии 2-ой армии.
 Сарандинаки, Евстафий Павлович (1751 — 1821) —  капитан 2-го ранга; Георгиевский кавалер (№ 934 (508), 31 августа 1792).
 Сарандинаки, Иван Васильевич (1840—1915) — начальник Брянского арсенала; генерал-лейтенант в отставке.
 Сарандинаки, Николай Маргаритович (1843—1894/1895) — российский ученый и общественный деятель.